Klubíčko může být:

malé klubko – kulovité těleso vytvořené vinutím či věc toto připomínající
klubíčko = klubko – druh staženého květenství
smotek, například příze nebo provazu apod.
přeneseně pak i některé jiné předměty, které takovýto smotek nějak připomínají
detektiv Klubíčko – literární postava českého detektiva z díla Emila Vachka
Klubíčko (Aš) – hudební klub v Aši
název pro mnoho různých regionálních institucí působících v oblasti zdravotních služeb, sociálních služeb a školství po celé České republice